Wergeland kan syfta på:

Personer med namnet
 Harald Wergeland (1912–1987), norsk teoretisk fysiker
 Harald Nicolai Storm Wergeland (1814–1893), norsk militär
 Henrik Wergeland (1808–1845), norsk författare
 Nicolai Wergeland (1780–1848), norsk präst
 Oscar Wergeland, flera personer
 Oscar Wergeland (general) (1815–1895), norsk general
 Oscar Wergeland (målare) (1844–1910), norsk målare

Fiktiv person
 Jonas Wergeland, huvudperson i Jan Kjærstads romaner Förföraren, Erövraren och Upptäckaren

Astronomi
 Wergeland, en krater på planeten Merkurius, uppkallad efter Henrik Wergeland

Norska efternamn